Верхнецимлянский — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.

Входит в состав Красноярского сельского поселения.

География 
В 5 км от хутора расположен региональный памятник природы Тюльпанный луг.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Чернышковского района